Евгений Иванович Кузнецов (14 ноября 1941, Чу, Казахская ССР) — советский футболист, полузащитник алма-атинского «Кайрата» и карагандинского «Шахтера», мастер спорта СССР; казахстанский футбольный тренер, заслуженный тренер Казахской ССР (1983).

Окончил Казахский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». Состоял в КПСС.

Биография 
Родился в семье железнодорожников на станции Чу. После войны семья переехала в Джамбул, где Евгений начал играть в футбол.

Игровая карьера 
Первым клубом Е.Кузнецова был джамбульский «Локомотив», игравший в чемпионате области. Профессионально он начал играть в «Металлисте».
Главная часть карьеры Кузнецова связана с «Шахтером» (Караганда) и алма-атинским «Кайратом». Всего в чемпионате СССР сыграл 221 игру и забил 27 голов.

Тренерская карьера 
Тренировал команды: «Алатау»/«Химик» (Джамбул), «Кайрат» (Алма-Ата), юношескую сборную КазССР. За 5 место в спартакиаде школьников СССР удостоен звания заслуженный тренер КазССР (1983). Трудился в тренерском штабе национальной, молодёжной и олимпийской сборных Казахстана. В 2011 году «Кайрат» (Алматы) под его руководством выиграл золотые медали чемпионата Казахстана среди дублёров.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Кузнецов на сайте ФК Шахтер (Караганда)
 Евгений Кузнецов: «НАШ ФУТБОЛ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ — ПРОГРЕССИРУЕТ»

Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Футболисты СССР
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Лениногорец»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Тараз»
Тренеры ФК «Кайрат»
Заслуженные тренеры Казахской ССР
Члены КПСС